Питеоэльв () — река на севере Швеции, протекает через лен Норрботтен. Одна из четырёх главных рек Норрланда. Длина — 410 км, площадь водосборного бассейна — 11 285 км². Средний расход воды — 167 м³/с.

Начинается из озёр в Скандинавских горах на границе с Норвегией и течёт к восточному побережью, впадая в Ботнический залив в городе Питео.

На реке находится крупный водопад Стурфорсен, расположенный в коммуне Эльвсбюн.

Примечания 

Реки, впадающие в Ботнический залив
Реки Швеции